Simmershausen bezeichnet folgende Orte: 

 Simmershausen (Hilders), einen Ortsteil der Gemeinde Hilders im Landkreis Fulda in Hessen
 Simmershausen (Fuldatal), einen Ortsteil der Gemeinde Fuldatal im Landkreis Kassel in Hessen
 Simmershausen (Römhild), einen Ortsteil der Stadt Römhild im Landkreis Hildburghausen in Thüringen